Albertia simplicifolia är en flockblommig växtart som beskrevs av Eduard August von Regel, Olga Alexandrovna Fedtschenko och Boris Alexjewitsch Alexeevich Fedtschenko. Albertia simplicifolia ingår i släktet Albertia, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
simplicifolia